Munster névvel a következő cikkek találhatók:

Települések
Franciaország
Munster (Haut-Rhin), település Franciaországban, Haut-Rhin megyében
Munster (Moselle), település Franciaországban, Moselle megyében
Írország
Munster (Írország), tartomány Írországban
Németország
Munster (Németország), város Németországban, Alsó-Szászországban

Élelmiszer
Munster (sajt), a francia Munster (Haut-Rhin) városból származó sajtfajta